Il doppio  dell'Internazionali Femminili di Palermo 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Alberta Brianti e Sara Errani sono le campionesse in carica, ma hanno deciso di non partecipare insieme. La Brianti partecipa con l'uzbeka Akgul Amanmuradova, mentre la Errani partecipa con la connazionale Roberta Vinci.

Sara Errani e Roberta Vinci hanno sconfitto in finale Andrea Hlaváčková e Klára Zakopalová per 7-5, 6-1.

Teste di serie

  Sara Errani /  Roberta Vinci (campionesse)
  Andrea Hlaváčková /  Klára Zakopalová (finale)

  Marija Kondrat'eva /  Sophie Lefèvre (quarti di finale)
  Sorana Cîrstea /  Andreja Klepač (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali Femminili di Palermo 2011